Parktoren en Rijntoren, twee kantoorpanden in Arnhem
 Rheinturm, een toren die dienstdoet als zendmast en toeristenattractie in Düsseldorf (Duitsland)